Autocesta A3, autocesta u Hrvatskoj
Autocesta A3 (Slovenija), autocesta u Sloveniji